Erythrogloeum är ett släkte av svampar. Erythrogloeum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Erythrogloeum